Centrophorus est un genre de squales, de la famille des Centrophoridae ; 
 Centrophorus est un genre de Coléoptères de la famille des Brentidae ;